Mycetophagus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Hellwig 1792. Mycetophagus ingår i familjen vedsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vedsvampbaggar
Mycetophagus